Немировичи-Щиты
 Немировичи-Данченко